Дассе́н — фамилия.
Известные носители:
 Дассен, Джо (1938—1980) — певец и композитор.
 Дассен, Жюль (1911—2008) — кинорежиссёр и актёр, отец Джо Дассена.